Anoressia –  disturbo del comportamento alimentare
 Anoressia nervosa – disturbo del comportamento alimentare
 Anoressia riversa – disturbo nella percezione dell'immagine corporea